Lac Bear (en ) est le nom de plusieurs lacs :
Le lac Bear, en Alaska.
Le lac Bear, en Californie.
Le lac Bear, au Colorado.
Le lac Bear, en Idaho et Utah.